Juan Martínez pode referir-se a:

 Juan Martínez de Contreras (?-1434), advogado e religioso espanhol do século XV;
 Juan Martínez Silíceo (o Silíceo, 1477-1557), cardeal e matemático espanhol do século XVI;
 Juan Martínez Montañés (1568-1649), escultor espanhol;
 Juan Martínez Oliver (1962-), ciclista espanhol;
 Juan Martínez de Recalde (1526-1588), almirante espanhol do século XVI;